Early kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Early (berg),

USA 

 Early (ort i USA, Texas), Brown County, 
 Early (ort i USA, Iowa), Sac County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar